Bornheim kan syfta på:

 Bornheim – en stad i Rhein-Sieg-Kreis i Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Bornheim, Frankfurt am Main – en stadsdel i Frankfurt am Main, Tyskland
 Bornheim, Alzey-Worms – en kommun i Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Bornheim, Südliche Weinstrasse – en kommun i Landkreis Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz, Tyskland